Guillermo Pérez de Arce Plummer (1906–1994) chilei politikus, szenátor 1953–1961 között
 Guillermo Pérez Villalta (1948) spanyol festőművész, építész, szobrász
 Guillermo Pérez Roldán (1969) argentin teniszező
 Guillermo Pérez (Rupérez) (1971) venezuelai modell, színész
 Guillermo Pérez Sandoval (1979) olimpiai bajnok mexikói taekwondós
 Guillermo Pérez Moreno (1987) spanyol labdarúgó („Guille”)
 Guillermo Pérez (19??) paralimpiai bajnok kubai atléta